Karl Johansson (Johanson) kan syfta på:

 Karl Johansson (cyklist), mottagare av BT-plaketten år 1955
 Karl Johansson (orienterare), världsmästare i orientering.
 Karl Johansson (botaniker) (1856-1928)
 , född 1967, professor på KTH

Politiker
 Karl Johanson i Vännäs (1881–1965), socialdemokratisk riksdagsman
 Karl Edvard Johansson (född 1882), fackföreningsman och politiker.
 Karl Johanson (högerpolitiker), (1876–1954), moderat riksdagsman

Se även 
 Carl Johansson (förgreningssida)
 Karl Johan Johansson (förgreningssida)
 Calle Johansson, Svensk professionell ishockeyspelare